Rhapsody steht für:
 Rhapsody (Betriebssystem), experimentelles Betriebssystem von Apple
 Rhapsody (Online-Musikdienst), Online-Musikdienst von Real Networks
 ELKA Rhapsody, ein Tasteninstrument von ELKA
 früherer Name von Rhapsody of Fire, italienische Power-Metal-Band
 Eigenbezeichnung von Luca Turilli’s Rhapsody, italienische Power-Metal-Band
 Protagonistin einer Romanserie von Elizabeth Haydon, siehe Rhapsody-Saga
 ehemaliger Name des Kreuzfahrtschiffs Golden Iris
 Rhapsody (Schiff), ein Fährschiff von Grandi Navi Veloci

Siehe auch:
 Bohemian Rhapsody
 Rational Rhapsody
 Rhapsodie